Карл Риттер:
 Риттер, Карл (1779—1859) — немецкий географ, педагог.
 Риттер, Карл (1883—1968) — немецкий дипломат.
 Риттер, Карл (1888—1977) — кинорежиссёр, создававший пропагандистские фильмы в нацистской Германии.
 Риттер, Карл Готфрид (1830—1891) — немецкий драматург.
 Риттер, Карл Вильгельм (1847—1906) — инженер-строитель, профессор Швейцарской высшей технической школы Цюриха, ректор Политехнического института Цюриха.